Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Poli-Farbe Budapest Grand Prix páros mérkőzéseit.

A címvédő Bacsinszky Tímea és Tathiana Garbin voltak, ezúttal azonban nem vettek részt a versenyen.

A tornagyőzelmet az Anabel Medina Garrigues–Alicja Rosolska-páros szerezte meg, a fináléban 6–2, 6–2-re felülmúlva a  Natalie Grandin–Vladimíra Uhlířová-kettőst.

Kiemeltek
  Anabel Medina Garrigues /  Alicja Rosolska  (Győztesek)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (Döntő)
  Eva Birnerová /  Lucie Hradecká (Negyeddöntő)
  Andreja Klepač /  Taccjana Pucsak (Elődöntő)

Főtábla

Eredmények

Források
 Eredmények

P